Rocca dei Rossi ist der Name zweier Burgen in der italienischen Region Emilia-Romagna:
 Rocca dei Rossi in Roccabianca und
 Rocca dei Rossi in San Secondo Parmense.